Die katholische Pfarrkirche Heiligkreuz ist eine Kirche in Trier im Stadtteil Heiligkreuz.

Geschichte und Architektur 
Die Pfarrkirche wurde in den 1960er Jahren nach Plänen des Kölner Architekten Gottfried Böhm neben der älteren noch heute stehenden Heiligkreuz-Kapelle aus dem 11. Jahrhundert gebaut. Einige der Ausstattungsstücke wurden von dieser Kapelle übernommen. 

Das Gebäude ist als hoher rechteckiger Kubus aus zweischaligem Ziegelmauerwerk ausgeführt. Das Dach wurde als eine kupfergedeckte Stahlbetonfaltwerk-Konstruktion mit Kugelbekrönung auf den Walmspitzen ausgeführt. Südseitig im Eingangsbereich ist der Quader zwar etwas niedriger, aber von zwei monolithischen Rundtürmen mit Spitzkegeldach flankiert.

Ausstattung und Orgel 
Einige der Ausstattungsstücke aus der Kapelle wurden im Neubau übernommen.

Die erste Orgel im Gebäude war ein zweimanualiges Werk der Firma Eduard Sebald aus dem Jahre 1963 mit 31 Registern, verteilt auf Hauptwerk, Schwellwerk und Pedal sowie elektrischen Schleifladen, die am 26. März 1995 durch ein neues Instrument der Siegfried Sauer aus Höxter-Ottbergen ersetzt wurde.

Das rein mechanische Instrument hat 36 Register auf zwei Manualen (u. a. das große französisch-romantische Schwellwerk) und Pedal.

 
 Koppeln: II/I, I/P, II/P 
 Nebenregister: Zimbelstern

Literatur

Einzelnachweise

Weblinks 

Heiligkreuz
Heiligkreuz
Heilig-Kreuz-Kirche
Pfarrkirche des Bistums Trier
Kirchengebäude der Moderne
Gottfried Böhm
Erbaut in den 1960er Jahren
Bauwerk der Moderne in Rheinland-Pfalz
Disposition einer Orgel